Diese Liste enthält alle von der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF) geführten Länderspiele der ecuadorianischen Fußballnationalmannschaft der Männer. Ecuador nahm als letztes CONMEBOL-Mitglied den Länderspielbetrieb auf.

Viermal (2002, 2006, 2014 und 2022) konnten sich die Südamerikaner für die Fußball-Weltmeisterschaft qualifizieren. 2002, 2014 und 2022 endete das Turnier für die Ecuadorianer in der Vorrunde. 2006 erreichte man das Achtelfinale. Dort unterlag man England knapp mit 0:1. 

An der Campeonato Sudamericano bzw. Copa América, der südamerikanischen Fußballmeisterschaft, nahm man 28 Mal teil, zudem scheiterte die Mannschaft in der bisher einzigen Qualifikation. Dabei waren zwei 4. Plätze in den Jahren 1959 und 1993, jeweils vor eigenem Publikum, die besten Ergebnisse. Die Teilnahme am CONCACAF Gold Cup 2002 endete in der Vorrunde.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der ecuadorianischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der ecuadorianischen Mannschaft
 A = Auswärtsspiel
 H = Heimspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 WM = Weltmeisterschaft
 n. V. = nach Verlängerung
 i. E. = im Elfmeterschießen

1938 bis 1939

1940 bis 1949

1950 bis 1959

1960 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Seit 2020

Statistik 
Stand: 29. November 2022

Gegner

Anlässe

Spielorte

Länderspielbilanzen 
Ecuador spielte bisher gegen alle anderen CONMEBOL-Mitglieder, als erstes CONMEBOL-Mitglied gegen Estland, den Iran, Kuba, den Oman, Sambia und Weißrussland, aber als letztes CONMEBOL-Mitglied erstmals gegen Jugoslawien (als Jugoslawien bereits als Bundesrepublik antrat) und Spanien. Als bisher einziges CONMEBOL-Mitglied spielte Ecuador gegen Jordanien, Kuwait, den Libanon und Uganda. Die höchste Niederlage Ecuadors (gegen Argentinien) ist auch gleichzeitig die höchste Niederlage einer südamerikanischen Mannschaft.

Spielstädte 
Die Spielorte in Ecuador zeichnen sich teilweise durch eine extreme Höhenlage aus. Quito  und Sangolquí liegen zudem sehr nah am Äquator.

Siehe auch 
Liste der Länderspiele der ecuadorianischen Fußballnationalmannschaft der Frauen

Weblinks 
 Ergebnisdatenbank der RSSSF. rsssf.com (englisch)
 Ergebnisdatenbank der FIFA. de.fifa.com

Einzelnachweise 

Ecuador
!Landerspiele